«Перспектива24» — российская компания, работающая в сфере недвижимости. Входит в число крупнейших агентств недвижимости России наряду с компаниями «Этажи» и «Миэль». Центральный офис расположен в Уфе.
В ноябре 2021 года совладельцем компании стала ГК «Самолёт», один из крупнейших застройщиков страны.

История 
Компания «Перспектива24» была создана в 2013 году в Уфе Римом Хасановым и Алсу Галлямовой. До 2017 года компания развивалась как региональное агентство недвижимости с единственным офисом в Уфе.

В марте 2017 года ОН «Перспектива24» начала открывать свои представительства в других городах. За 2 года компания открыла 50 филиалов, на сегодняшний день насчитывается уже 115 офисов..

Основными направлениями деятельности компании на рынке недвижимости являются брокеридж, консалтинг, управление активами и развитие сети офисов.

Компания несколько раз побеждала в национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования «CREDO»: в 2018 году в номинации «Лучшая франшиза на рынке недвижимости», в 2019 году в номинации «Лучший учебный центр на рынке недвижимости», в 2020 году в номинации «Лучшая управляющая компания сети агентств недвижимости».

В апреле 2019 года компания заняла второе место по количеству сделок по версии «Домклик».

В 2019 и 2020 годах компания заняла второе место в России по количеству ипотечных сделок по данным «Сбербанк» и «ВТБ».

В 2020 году «Перспектива24» получила премию «Привлекательный работодатель» (HR бренд) по версии одного из крупнейших порталов по поиску работы Superjob.

На 2021 год Оператор Недвижимости «Перспектива24» имеет 115 представительств в 97 городах России, а также по одному в Белоруссии, Казахстане, Украине и Азербайджане. Таким образом, по количеству офисов компания занимает 2 место в России среди всех сетей агентств.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании России
Риелторские компании России
Компании, основанные в 2013 году
ГК «Самолёт»